Copa do Mundo FIFA de 2018
 Copa da Rússia de Futebol
 Copa da Rússia de patinação artística no gelo

Desambiguação